Афана́сий Семёнович Бараба́ш (а — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир 22-го гвардейского отдельного танкового полка 51-й армии 4-го Украинского фронта, гвардии подполковник.

Герой Советского Союза (), полковник запаса (с 1957 года).

Биография 
Родился а в селе Процовка, ныне в черте города Ромны Сумской области (Украина), в семье рабочего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. Рано потеряв отца, подростком пошёл работать, одновременно учился. Окончил школу ФЗУ. В 1929 году, как лучшего работника одного из роменских предприятий, его послали учиться в Москву. В 1932 году окончил индустриальный техникум.

В 1932 году призван в ряды Красной Армии. В 1934 году окончил бронетанковую школу. Затем стал кадровым военным. Сначала был командиром взвода, затем — танковой роты, начальником полковой школы. В 1939 году А. С. Барабаш зачислен слушателем инженерного факультета военно-хозяйственной академии в Харькове.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Брянском, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Был контужен.

22-й гвардейский отдельный танковый полк (51-я армия, 4-й Украинский фронт) под командованием гвардии подполковника А. С. Барабаша 9 апреля 1944 года, действуя с сивашского плацдарма в Крыму, атаковал позиции гитлеровцев на высоте и во взаимодействии со стрелковыми подразделениями захватил её. За 3 дня боёв прорвал оборону противника на глубину до 80 км. В боях за освобождение Севастополя в мае 1944 года танк командира одним из первых ворвался в город.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество и отвагу, умелое руководство танковым полком в боях за Крым, гвардии подполковнику Барабашу Афанасию Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2290).

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1955 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии бронетанковых войск. С 1957 года полковник А. Ф. Барабаш — в запасе.

Жил в Киеве (Украина). Работал старшим инженером в одном из научно-исследовательских институтов Киева. Умер 8 сентября 1996 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 2290, 16.05.1944)
 Два ордена Ленина (16.05.1944; 5.11.1954)
 Четыре ордена Красного Знамени (29.06.1943; 6.08.1943; 14.06.1945; 15.11.1950)
 Орден Суворова III степени (8.03.1945)
 Орден Александра Невского (6.10.1943)
 Два ордена Отечественной войны I степени (21.05.1944; 11.03.1985)
 Два ордена Красной Звезды (20.06.1948; …)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Польский орден «Крест Храбрых»

Память 

 Похоронен на Берковецком кладбище в Киеве.
 В городе Ромны Сумской области (Украина) на Аллее Героев установлен памятный стенд А. С. Барабаша.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Берковецком кладбище
Полковники (СССР)